Téonsgo peut désigner
 Téonsgo ou Téonsogo, la commune rurale située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso ;
 Téonsgo, la localité située dans le département de Tikaré au Burkina Faso ;
 Téonsgo, la localité située dans le département de Zogoré au Burkina Faso.